Pârâul lui Mihai se poate referi la:

 Pârâul lui Mihai - afluent al Mureșului
 Pârâul lui Mihai - afluent al Anieșului Mare